Дъбът (Quercus) е род покритосеменни двусемеделни растения, част от семейство Букови. Родът включва няколкостотин вида широколистни дървета и храсти, разпространени в Северното полукълбо. Среща се от студените ширини до тропичните райони на Азия и Северна Америка и включва както листопадни, така и вечнозелени видове. Плодовете на дъбовете са тип орех, наричани жълъди.

В България се срещат между 10 и 18 вида, в зависимост от ранга и актуалния статут на разглежданите таксони; по-голямото число включва съществени подвидове, разновидности и форми, които в отделни класически или български източници са третирани като самостоятелни видове. Основните диворастящи представители на рода в България са: цер (Quercus cerris), пърнар (Quercus coccifera), обикновен горун (Quercus dalechampii), благун (Quercus frainetto), лъжник (Quercus hartwissiana), зимен дъб (Quercus petraea), рилски дъб (Quercus protoroburoides), космат дъб (Quercus pubescens), летен дъб (Quercus robur) и македонски дъб (Quercus trojana).

Галерия

Вижте още 
 Кръстатият дъб

Източници 

 
Дървета
Защитени лечебни растения